Соревнования в беге на 1500 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1997 года прошли 6 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1997